Naram-Sin puede referirse a:
 Naram-Sin (siglos XXIII-XXII  a.  C.), rey del Imperio acadio.
 Naram-Sin de Asiria (siglo XIX  a.  C.), rey de Asiria.
 Naram-Sin de Ešnunna (siglo XIX  a.  C.), rey de Ešnunna.